Juswa steht für:

 Roman Juswa (1934–2003) ukrainischer Dichter und Journalist
 Juswa (Perm), Ortschaft in der russischen Region Perm
 Juswa (Fluss), rechter Nebenfluss der Inwa
 Rajon Juswa, Verwaltungsbezirk in der russischen Region Perm